EHF Champions League 1995-96 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EHF Champions League 1995-96 (mænd)
 EHF Champions League 1995-96 (kvinder)